Barsalona ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Barsalona (* 1990), kanadischer Fußballspieler
 Frank Barsalona (1938–2012), US-amerikanischer Talent-Agent